Pepita, Josefa de la Oliva táncosnő beceneve
 Pepita, kétszínű ruházati szövet, amely Pepita de Oliva nevét vette fel.
 Pepita, a Hungaroton lemezkiadó egyik könnyűzenei labelje 1971-től
 Pepita, Komár László első önálló nagylemezének nem hivatalos címe (1981)
 Pepita, Billy Cafaro középlemeze (1960)
 Pepita, kulturális magazin